Hemnes (Nordland), een gemeente in de Noorse provincie Nordland
Hemnes (Aurskog-Høland), een plaats in de Noorse gemeente Aurskog-Høland, provincie Akershus